I Wanna Be with You – album di Mandy Moore del 2000
I Wanna Be with You – singolo di Mandy Moore del 2000
I Wanna Be with You – singolo di DJ Khaled del 2013